Bán Jenő (1919–1979) sakkmester, sakkfeladványszerző- és sakkoktató mester
 Bán Jenő (1882–1919) állatorvos